Seungbongdo () est une île de Corée du Sud située dans la mer Jaune, à l'ouest de la péninsule, au large de la conurbation Séoul-Incheon.

Dans la culture 
Bien qu'elle ne soit pas nommée et qu'elle n'y apparaisse que furtivement à l'écran, l'île est le lieu principal de l'action dans la série télévisée sud-coréenne  diffusée en 2021 sur Netflix.

Île en Corée du Sud
Île de la mer Jaune
Incheon